Hape ist

 der koptische Name des heiligen Stiers von Memphis, siehe Apis (Ägyptische Mythologie)
 eine andere Bezeichnung für ein Rebmesser
 der Name von Hape Kerkeling (* 1964), deutscher Schauspieler, Moderator, Comedian und Buchautor
 eine Kurzform von Hans Peter, für eine Liste von Persönlichkeiten mit den Namen Hans Peter siehe Hans-Peter
 ein Schweizer Spielwarenhersteller mit Sitz in Luzern, siehe Hape Holding AG

Hape ist der Familienname folgender Personen:
 Janis Hape (1958–2021), US-amerikanische Schwimmerin, siehe Janis Dowd
 Shontayne Hape (* 1981), englischer Rugby-Union-Spieler

HAPE ist die englische Abkürzung für 

 Höhenlungenödem (high-altitude pulmonary edema), ein Ödem in der Lunge

Siehe auch:

 Happe

HAPE